100 m stylem grzbietowym mężczyzn – jedna z konkurencji pływackich, która była rozgrywana podczas XXXI Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Eliminacje i półfinały odbyły się 7 sierpnia, a finał 8 sierpnia.

Minima kwalifikacyjne wyznaczone przez FINA wyniosły 54,36 (minimum A) i 56,26 (minimum B).

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie brazylijskim (UTC-03:00) oraz polskim (CEST)..

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

 13 sierpnia Ryan Murphy ustanowił na tym dystansie nowy rekord świata, uzyskując czas 51,85 na pierwszej zmianie sztafety 4 × 100 m stylem zmiennym.

Wyniki

Eliminacje

Półfinały

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

100 m stylem grzbietowym mężczyzn